

Вельки Кртіш — місто в Банськобистрицькому краї.
 Вельки Кртіш — округ в Банськобистрицькому краї.
 Мали Кртіш — населений пункт в окрузі Вельки Кртіш Банськобистрицького краю.
 Кртіш — річка в округах Зволен та Вельки Кртіш.